Nativitas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Natívitas, Tlaxcala, ort, 
 Colonia Nativitas, Mexico City, 
 Natívitas (kommun), Tlaxcala, 

Robotskapade Mexikoförgreningar